Альберт Рифгатович Алишкин (р. 12.05.1958, Мурманск) — российский учёный-технолог, изобретатель, лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники (1997).

Окончил Казанский технологический институт (1981).
 1981—1984 мастер, инженер НПО «Алтай»;
 1984—1997 инженер, младший научный сотрудник ГОИ;
 с 1997 научный сотрудник ИХТРЭМС КНЦ РАН.

Кандидат технических наук (2004).

Специалист в области разработки экономичных и экологически безопасных взрывчатых веществ на основе смесей азотнокислых солей, аморфного кремнезема и кремнеземсодерж. растворов, полученных при кислотной переработке нефелина и нефелинсодержащих отходов.

Автор 28 научных работ, получил 29 авторских свидетельств и патентов.

Лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники (1997).

Сочинения (в соавторстве):
 Нефелин как источник получения компонентов простейших взрывчатых веществ для горнодобывающей промышленности: Сб. — Апатиты, 1999;
 Разработка новых составов взрывчатых веществ для горной промышленности // Горная промышленность. — 1999;
 Разработка новых составов взрывчатых веществ местного изготовления на основе комплексной переработки силикатного сырья // Вестник Казанского технологического университета. — 2001.

Источники 
 Учёные Кольского научного центра, (1930—2005). — Апатиты, 2006.
 http://ke.culture.gov-murman.ru/slovnik/?ELEMENT_ID=92444
 фото http://www.kolasc.net.ru/russian/news/A/alishkinAP.html